L'edizione 1922-23 della Erste Klasse vide la vittoria finale del SK Rapid Wien.

Capocannoniere del torneo fu Ferdinand Swatosch del FK Austria con 22 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 SK Rapid Wien Campione d'Austria 1922-23.
 Floridsdorfer AC, Wiener AC e SC Rudolfshügel retrocesse.

Calendario

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1922
Calcio nel 1923
Fußball-Bundesliga (Austria)